Список країн за мовним розмаїттям побудовано за оцінкою вірогідності того, що рідні мови двох випадково обраних громадян країни виявляться різними (так званий індекс розмаїття Ґрінберґа). Найвище можливе значення індексу, 1, означає що кожен громадянин країни має окрему рідну мову, у той час як найменше можливе значення, 0, свідчить, що рідна мова єдина для всіх громадян. Розрахунок індексу базується на кількості представників кожної мовної групи (на основі рідної мови) відносно до загальної кількості громадян. 

У наведеній нижче таблиці, колонка «Кількість мов» вказує кількість живих мов у країні. Колонка «Місцевих мов» вказує кількість мов місцевого населення (на відміну від іммігрантського).

Колонка «Повнота» вказує відсоток кількості мов для яких відомі оцінки кількості мовців у відповідній країні. Неповнота даних компенсується використанням загальної кількості мовців тих мов, для яких значення відомі, замість загальної кількості громадян. 

Останні три колонки таблиці вказують загальну кількість мовців, яку прийнято до розрахунків (див. вище), середнє арифметичне кількості мовців за рідними мовами та медіану таких кількостей відповідно.

Слід зауважити також, що відмінності між мовою та діалектом нечіткі та, часто, політичні.

Таблиця

Примітки

Джерело 
 Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International.

Посилання 
 «Індекс мовної різноманітності Грінберга»

Мовне розмаїття
Соціолінгвістика
Мовна політика
Індекси
Міжнародні рейтинги
Прикладна лінгвістика